Alcalde (magistraat), een soort burgemeester in verschillende Spaanstalige landen
 Alcalde (New Mexico), een kleine plaats in de Amerikaanse staat New Mexico